Каркашур может означать:

Топонимы 

 Каркашур — бывшая деревня в Андрейшурском сельском поселении Балезинском районе Удмуртии.
 Каркашур — река в Удмуртии, левый приток реки Чаж.